Merve bezeichnet:

 Merve Verlag, deutscher Verlag in Berlin
 Merve (Vorname), türkischer weiblicher Vorname (mit Namensträgerinnen)